

События 
 3 января — Королевский прокурор Англии потребовал ареста пяти членов палаты общин, в том числе Пима и Гемпдена. Палата отказалась их выдать.
 4 января — Король явился в палату общин с вооружёнными солдатами, но эти депутаты скрылись.
 7 января — По ложной тревоге на улицах Лондона собралось более 100 тыс. чел.
 10 января — Карл покинул Лондон и отправился на Север.
 26 мая — в битве при Оннекуре испанские войска нанесли сокрушительное поражение французской армии.
 22 августа — Король поднял своё знамя в Ноттингеме. Начало гражданской войны. Королева уехала во Францию.
 23 октября — Сражение при Эджгилле. Командующий армией парламента граф Эссекс проявил нежелание нанести королю удар, хотя имелась возможность. Армия короля подошла к Лондону.
 13 ноября — битва при Тёрнем-Грине. Королевская армия избегает разгрома и отступает к Оксфорду, где укрепился король. Конец года — Создание Восточной ассоциации (объединение пяти восточных графств: Норфолка, Сеффолка, Эссекса, Кембриджа, Гертфорда).
 1642—1643 — Восстание против огораживаний по графствам Гертфорд, Ланкашир, Гентингдон, Кембридж, Дорсет, Сомерсет.
 1642—1661 — Первый министр Франции кардинал Джулио Мазарини.
 Казаки покинули Азов, разорив его до основания.
 1642—1666 — Шах Ирана Аббас II.
 Захват англичанами Хугли (Бенгалия).
 Ли Цзычэн вступает в Хубэй, где захватывает большую территорию, в том числе Сянъян. Отряд Чжан Сяньчжуна, находившийся в Хубэе, подчиняется Ли Цзычэну. Разногласия между ними усиливаются. Чжан Сяньчжун уходит в Хунань, где он занял Чанша и другие города.
 Война индейцев с английскими колонистами в Мериленде.

Наука и культура 
 Француз Блез Паскаль создал суммирующую машину, помогающую складывать числа.
 24 ноября — голландский мореплаватель Абель Тасман открыл Землю Ван-Димена (Тасманию).
 13 декабря — Абель Тасман первым из европейцев увидел берега Новой Зеландии.
 Рембрандт завершил «Ночной дозор»
 1642—1644 — Два плавания голландца Абеля Тасмана (по поручению генерал-губернатора голландских владений в Юго-Восточной Азии Ван-Димена). Он обогнул с юга Австралию (Новую Голландию), прошёл вдоль восточных берегов Новой Зеландии, открыл архипелаги Тонга и Фиджи, обогнул с севера Новую Гвинею и вернулся в Батавию.

Родились 
См. также: :Категория:Родившиеся в 1642 году
 2 января — Мехмед IV, турецкий султан.
 15 апреля — Сулейман II, турецкий султан.
Эметуллах Рабия Гюльнуш-султан — жена османского султана Мехмеда IV. Мать султанов Мустафы II и Ахмеда III. Одна из двух женщин в истории Османской империи, занимавших пост Валиде-султан при двух сыновьях. (ум. 1715) 
 1 сентября — Ангел, блаженный римско-католической церкви, иеромонах ордена кармелитов.
 11 ноября — Андре-Шарль Буль, французский художник и гравёр, мастер-мебельщик.
 29 декабря — Микеланджело Фальветти, итальянский композитор, эпохи раннего барокко (ум. 1692).

Скончались 
См. также: :Категория:Умершие в 1642 году
 8 января — Галилео Галилей (род. 1564), итальянский физик и астроном, один из основателей естествознания.
 4 декабря — Ришельё, Арман Жан дю Плесси, французский государственный деятель, кардинал.
 Симеон Верхотурский (Симеон Меркушинский; род. ок. 1607) — святой Русской православной церкви, почитается в лике праведных. Почитается как небесный покровитель уральской земли.

См. также

Примечания